Bertagnolli est un patronyme porté notamment par :

 Giacomo Bertagnolli (1999-), skieur handisport italien ;
 Julio Sergio Bertagnoli (1978-), footballeur (gardien de but) brésilien ;
 Leonardo Bertagnolli (1978-), coureur cycliste italien.